Schützbach ist ein Gewässername:
 Schützbach (Reichenbach), rechter Haupt-Quellbach des Reichenbaches bis Reichenbach, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Schützbach ist der Familienname folgender Personen:
 Rupert Schützbach (* 1933), deutscher Dichter und Aphoristiker
 Sirg Schützbach (* 1980), deutscher Motorrad-Bahnsportler und Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Schutzbach (Begriffsklärung)